

Földrajzi helyek 
 Amerikai Egyesült Államok
 Revere (Massachusetts)
 Revere (Minnesota)
 Revere (Missouri)
 Revere (Washington)

 Olaszország
 Revere (Olaszország)

Személyek
Anne Revere, amerikai filmszínésznő az 1940-es években
Ben Revere, amerikai baseball-játékos
 Joseph Warren Revere (üzletember), amerikai üzletember, Paul Revere fia
Joseph Warren Revere (tábornok), az Unió tábornoka az amerikai polgárháborúban, Paul Revere unokája
Lawrence Revere, amerikai író és szerencsejátékos
Paul Revere, szabadságharcos az amerikai függetlenségi háború